Yeladian puede referirse a:
 Apraham Yeladian, exfutbolista y entrenador uruguayo.
 Christian Yeladian, futbolista uruguayo, hijo de Apraham Yeladian.
 Katchik Yeladian, luchador profesional armenio nacionalizado argentino, integrante del programa de televisión Titanes en el ring.